7-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 30 июля 1997 года — 28 июня 1998 года. Победителем турнира стала команда «Николаев».

Участники

Примечание 
 Перед началом сезона команда «Полесье» носила название «Химик».

Итоговая таблица

Примечание 
 По регламенту соревнований вторая команда клуба не может играть в одной лиге с первой, поэтому «Динамо-2» остается в Первой лиге.

Бомбардиры

Плей-офф за место в первой лиге 
Команда «Буковина» разыграла с победителями трех групп второй лиги «Подолье», «Кристалл», «Шахтёр-2» три места в первой лиге в следующем сезоне.

Итоговая таблица

Примечание 
 Остальные игры не проводились, так как «Кристалл» потерял шансы занять третье место, и соответственно в сезоне 1998/99 будет играть во второй лиге.
 «Буковина», «Подолье» и «Шахтёр-2» будут играть в первой лиге.

Ссылки 
 7 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998
Футбол на Украине в сезоне 1997/1998